Bob Bryan och Mike Bryan var titelförsvarare och de försvarade sin titel efter att de vann finalen med 6–3, 6–7(5), 6–3, mot Daniel Nestor och Nenad Zimonjić.

Seedning

 Bob Bryan   Mike Bryan (Mästare)
 Daniel Nestor   Nenad Zimonjić (Finalister)
 Lukáš Dlouhý   Leander Paes (Kvartsfinal)
 Mahesh Bhupathi   Max Mirnyi (Första omgången)
 Łukasz Kubot   Oliver Marach (Tredje omgången)
 František Čermák   Michal Mertiňák (Första omgången)
 Mariusz Fyrstenberg   Marcin Matkowski (Andra omgången)
 Marcel Granollers   Tommy Robredo (Andra omgången)

 Christopher Kas   Dick Norman (Första omgången)
 Julian Knowle   Robert Lindstedt (Första omgången)
 Simon Aspelin   Paul Hanley (Tredje omgången)
 Marcelo Melo   Bruno Soares (Första omgången)
 Michaël Llodra   Andy Ram (Första omgången) 
 Martin Damm   Filip Polášek (Andra omgången)
 Jaroslav Levinský   Travis Parrott (Första omgången)
 James Blake   Mardy Fish (Drog sig ur)
 Jürgen Melzer   Philipp Petzschner (Tredje omgången)

Lottning

Finaler

Sektion 4
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Kvartsfinaler

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= M Granollers T Robredo
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= M Ebden B Klein
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=ALT
| RD1-team03= A Falla S Giraldo
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= J Brunström J-J Rojer
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= F López R Schüttler
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= F Gil K Vliegen
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Clément J Erlich
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= J Knowle R Lindstedt
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=4

| RD1-seed09=15
| RD1-team09= J Levinský T Parrott
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= R Junaid P Luczak
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= P Marx I Zelenay
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= N Lindahl M Reid
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=''' A Montañés

Referenser
 Main Draw

Australiska öppna 2010